|-
| 68801 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68802 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68803 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68804 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68805 - || || 2 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68806 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68807 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68808 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68809 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68810 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68811 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68812 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68813 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68814 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68815 - || || 8 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68816 - || || 8 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68817 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68818 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68819 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68820 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68821 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68822 - || || 9 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68823 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68824 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68825 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68826 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68827 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68828 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68829 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68830 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68831 - || || 10 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68832 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68833 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68834 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68835 - || || 11 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68836 - || || 11 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68837 - || || 11 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68838 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68839 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68840 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68841 - || || 12 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68842 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68843 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68844 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68845 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68846 - || || 12 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68847 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68848 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68849 - || || 15 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68850 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68851 - || 2002 HV || 16 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68852 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68853 Vaimaca || || 19 d'abril, 2002 || Los Molinos || Los Molinos
|-
| 68854 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68855 - || || 29 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68856 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68857 - || 2002 JF || 3 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68858 - || 2002 JW || 3 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68859 - || 2002 JZ || 3 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68860 - || || 4 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68861 - || || 3 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68862 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68863 - || || 6 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68864 - || || 6 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68865 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68866 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68867 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68868 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68869 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68870 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68871 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68872 - || || 4 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68873 - || || 9 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68874 - || || 8 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 68875 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68876 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68877 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68878 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68879 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68880 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68881 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68882 - || || 10 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68883 - || || 10 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68884 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68885 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68886 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68887 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68888 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68889 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68890 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68891 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68892 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68893 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68894 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68895 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68896 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68897 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68898 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68899 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68900 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
8